Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Advanta Championships of Philadelphia 1999, який відбувся увісімнадцяте у місті Філадельфія (Пенсільванія). Олена Лиховцева і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу Суґіяма не брала участі. Лиховцева грала в парі з Амандою Кетцер, але у чвертьфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Реймонді і Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Чанда Рубін і Сандрін Тестю з рахунком 6–1, 7–6.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
{{columns-list|colwidth=30em|
  Сандра Качіч /  Лілія Остерло (кваліфікувалася)
  Саманта Рівз /  Машона Вашінгтон ''(кваліфікаційний матч, знялись)
}}

Кваліфікувалися 
  Сандра Качіч /  Лілія Остерло

 Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Сандра Качіч Лілія Остерло| RD1-score1= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Кім Грант Трейсі Сінджиан'''
| RD1-score3=w/o
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Адріана Барна Ванесса Генке
| RD1-score4= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5=

Посилання 
 Advanta Championships 1999 of Philadelphia Draw  

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1999